Sezóna 2003/04 Poháru UEFA byla 46. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým Valencia CF.

Předkolo 

|}

První kolo 

|}

Druhé kolo 

|}

Třetí kolo 

|}

Čtvrté kolo 

|}

Čtvrtfinále 

|}

Semifinále 

|}

Finále

Externí odkazy 
 Official Site
 Výsledky na RSSSF.com
 Přehled na Guardian.co.uk

Pohár UEFA
Fotbal v roce 2003
Fotbal v roce 2004